Moro kan verwijzen naar de volgende plaatsen :
 Moro (Arkansas) in de Verenigde Staten
 Moro (Oregon) in de Verenigde Staten
 Moro (Moro), een bestuurslaag in Indonesië
 Moro (Nigeria), een bestuurlijke eenheid in de Nigeriaanse staat Kwara
 Moro (Papoea-Nieuw-Guinea), een stad op Papoea-Nieuw-Guinea
 Moro (Sekaran), een bestuurslaag in Indonesië
 Moro (volk), een islamitische bevolkingsgroep in de zuidelijke Filipijnen
 Moro (rivier), een rivier in Italië

Moro kan verwijzen naar de volgende personen:
 Cristoforo Moro, doge van Venetië in de 15e eeuw
 Anthonis Mor(o) van Dashorst, portretschilder 16e eeuw
 Ernst Moro, kinderarts 19e eeuw; hij beschreef de Moro-reflex bij zuigelingen
 Aldo Moro, Italiaans politicus 20e eeuw
 Fabrizio Moro, Italiaans zanger 21e eeuw